Il singolare dell'Open Prévadiès Sain è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Maxime Teixeira era il detentore del titolo.

Grégoire Burquier ha battuto in finale Augustin Gensse 7-5, 6-7(5-7), 7-6(7-3).

Teste di serie

 Daniel Gimeno Traver (quarti di finale)
 Stéphane Robert (secondo turno)
 Marc Gicquel (quarti di finale)
 Maxime Teixeira (quarti di finale)

  Kenny de Schepper (primo turno)
  Agostoin Gensse (finale)
  Simon Greul (primo turno)
  James Duckworth (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Prévadiès Saint-Brieuc 2012